Línguas indo-europeias
 Indo-europeus — conjunto de povos ou um suposto grupo étnico da Europa e da Ásia que falavam línguas indo-europeias

Ver também 
 Protoindo-europeus
 Língua protoindo-europeia

Desambiguações de história